Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 odbył się 1 lipca 2012 na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Hiszpania po wyeliminowaniu Portugalii w półfinale, zmierzyła się w meczu o tytuł z reprezentacją Włoch, która pokonała w 1/2 turnieju Niemców (2:1). Było to czwarte w historii ME spotkanie finałowe, kiedy to te same drużyny grały ze sobą również w fazie grupowej. Mecz zakończył się triumfem Hiszpanów 4:0. Bramki zdobywali: David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres i Juan Mata. Było to najwyższe zwycięstwo meczu finałowego na ME. Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza drużyna w historii obroniła tytuł Mistrzów Europy. Została także pierwszą w dziejach drużyną, która wygrała trzy turnieje z rzędu (w 2010 r. zdobyli Mistrzostwo Świata).

Mecz 
Niedziela, 1 lipca 2012
20:45 – Stadion Olimpijski, Kijów – Widzów: 63 170

Zawodnik meczu: Andrés Iniesta

 Sędzia główny:  Pedro Proença
 Asystenci:
 Bertino Miranda (Portugalia)
 Ricardo Santos  (Portugalia)
 Techniczny:
 Cüneyt Çakır (Turcja)
 Bramkowi:
 Manuel De Sousa (Portugalia)
 Duarte Gomes (Portugalia)

 

 
MISTRZ EUROPY 2012HISZPANIA TRZECI TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej